Cet article liste les quartiers et arrondissements d'Antananarivo à Madagascar.

Description 
La ville d'Antananarivo est divisée en six arrondissements (firaisana) qui sont subdivisés en 192 quartiers (fokontany).

Liste

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Carte

  

Subdivision d'Antananarivo
Liste en rapport avec Madagascar